European Tour 2013/2014 – Turniej 3 − czwarty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 14-17 sierpnia 2013 w Doncaster Dome w mieście Doncaster w Anglii.

W finale turnieju zwyciężył Ricky Walden, który pokonał Marco Fu 4−3.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 20 000 
II miejsce: € 10 000 
Półfinalista: € 5 000 
Ćwierćfinalista: € 2 500 
Ostatnia 16: € 1 700 
Ostatnia 32: € 1 100 
Ostatnia 64: € 600

Pula nagród: € 100 400

Kwalifikacje

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Runda 3 
Do 4 frame’ów

Runda 4 
Do 4 frame’ów

Runda 5 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 146, 124, 120, 107, 103  Ding Junhui
 138  Ryan Day
 137, 118  Peter Lines
 133, 129, 115, 111, 110  Shaun Murphy
 133  Dechawat Poomjaeng
 131, 129, 115, 106  Ricky Walden
 128  Michael Georgiou
 127, 102  Rod Lawler
 124  David Gilbert
 124  Jamie Burnett
 121, 107, 101  Mark Allen
 117  Jeff Cundy
 117  James Silverwood
 116, 101  Ronnie O’Sullivan
 115  Jamie O’Neill
 115  Jimmy Robertson
 113, 102  Marco Fu

 112  Peter Ebdon
 111  Ben Woollaston
 111  Jamie Jones
 108  Judd Trump
 107  Leo Fernandez
 106  Oliver Brown
 106  Tian Pengfei
 106  Mike Dunn
 106  Jack Lisowski
 105  Marcus Campbell
 105  Anthony Hamilton
 105  Li Hang
 105  Jamie Cope
 102  Joe Roberts
 101, 100  Liang Wenbo
 100  Marc Davis
 100  David Morris

Bibliografia 
 ET 3 na snooker.org

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Anglii